Shishugounykus — род небольших оперённых динозавров-теропод из семейства альвересзаврид. В род включают единственный вид Shishugounykus inexpectus. Обитал во времена юрского периода на территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного района (Китай). Ископаемые остатки динозавра найдены только в формации , в отложениях, датированных возрастом .

Shishugounykus вместе с родами Haplocheirus и Aorun, также обнаруженными в формации Шишугоу, являются единственными альвересзавридами юрского периода, в то время как все остальные виды этого семейства жили в меловом периоде.

История изучения 

Образец IVPP V23567, который в дальнейшем был назначен голотипом, обнаружен в отложениях формации Шишугоу, датируемых оксфордским ярусом юрского периода. Он представлен частичным окаменелым скелетом, включающим несколько фрагментов черепа, три спинных позвонка, четыре крестцовых позвонка, три хвостовых позвонка, фрагмент правой лопатки, фрагмент левой плечевой кости, фрагмент правой локтевой кости и почти полную переднюю конечность, фрагментарную левую подвздошную кость, почти полную левую и правую большебрецовые кости, частичную левую плюсну, фаланги левой задней конечности, несколько фрагментов рёбер и неидентифицируемые фрагменты. Все найденные ископаемые остатки явно принадлежали одной особи, учитывая, что они располагались на небольшой площади (около 0,2 м²), без каких либо других окаменелых костей поблизости. Удалось выяснить, что IVPP V23567 был близок к взрослому возрасту, но так и не достиг этой стадии.

Вид и род были описаны китайскими палеонтологами Зичуанем Цинем и Сюй Сином из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии, американским палеонтологом Джеймсом Кларком из Департамента биологических наук и южноафриканским палеонтологом Джоной Шуанье из Института эволюционных исследований в статье «A new alvarezsaurian theropod from the Upper Jurassic Shishugou Formation of western China», опубликованной 13 августа 2019 года.

Родовое название образовано от названия формации Шишугоу и  («коготь») и, соответственно, означает «коготь из Шишугоу». Видовое название inexpectus переводится как «неожиданный». Такое видовое название динозавр получил из-за того, что для палеонтологов, открывших его, было неожиданно найти новый вид и род альвересзаврид в геологической формации, в которой уже находили два других рода этой группы — Haplocheirus и Aorun.

Описание 
Shishugounykus достигал около полуметра в длину. С помощью эмпирической формулы для теропод удалось вычислить прижизненную массу динозавра, представленного молодой особью, бывшей близкой к взрослому состоянию, который, как оказалось, составлял 6,8 кг.

Передние конечности динозавра находились на ранней стадии в развитии сильно модифицированной конечности и обладает рядом особенностей, близких к типичному состоянию целурозавров. Анализ, проведённый Цинем и соавторами, показал, что самые ранние из известных альвересзаврид имеют переменный размер передний конечностей и другие важные морфологические признаки, и, в частности, показывают мозаичное распределение особенностей передних конечностей.

Примечания 

Альваресзавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии
Фауна формации Шишугоу
Фоссилии, описанные в 2019 году
Таксоны, описанные Сюй Сином